Miłkowice kan syfta på

Miłkowice, Nedre Schlesiens vojvodskap – en ort i Polen
Miłkowice, Storpolens vojvodskap – en ort i Polen